Hippeus () ist:

 Hippeus (Strategos), ein Strategos der Samier
 Hippeus (Maler), ein attischer Maler
 Hippeus (Mythologie), in der griechischen Mythologie ein Sohn des Herakles